Carbonell puede referirse a:

 Carbonell, empresa perteneciente a Deoleo, dedicada a la elaboración y comercialización de aceite de oliva y aceitunas.

Lugares
 Casa Carbonell, edificio en la ciudad de Alicante, construido en 1924.

Zoología
 Lagartija de Carbonell, reptil escamoso lacértido.

Personas
 Antonio Carbonell Muñoz, cantante y compositor español, conocido por haber participado en el Festival de la Canción de Eurovisión 1996;
 Aurora Carbonell actriz española;
 Carmen Carbonell, actriz española;
 Claudi Carbonell Flo fue un fotógrafo español;
 Delfín Carbonell Basset, lexicógrafo y filólogo español;
 Diego Carbonell, médico, diplomático e historiador venezolano;
 Eudald Carbonell i Roura, arqueólogo, antropólogo y paleontólogo español;
 Felipe Carbonell, (1933-) humorista, maestro de ceremonias y actor español;
 Francisco Carbonell y Bravo, farmacéutico español nacido en Barcelona en el siglo XVIII;
 Joaquín Carbonell Martí, cantautor, narrador, poeta y periodista español;
 Jordi Carbonell i de Ballester, político y filólogo español;
 Jordi Carbonell i Tries, escritor francés en catalán;
 José María Carbonell, patriota colombiano;
 Lorenzo Carbonell Santacruz, Alcalde de Alicante durante la Segunda República Española;
 Lorraine Carbonell Ladish, escritora estadounidense;
 Luis Carbonell Fuster, conocido como Luís el de la mestra, alcalde de Masalfasar y procurador en las Cortes Españolas;
 Luis Carbonell Parra, científico venezolano, director del IVIC y ministro de Educación (1985) y de Ciencia y Tecnología (1984);
 Luis Carbonell Pullés, declamador, músico y escritor cubano
 Nestor Gastón Carbonell, actor estadounidense, conocido por interpretar a Richard Alpert en la serie Lost;
 Ovidi Carbonell i Cortès, traductor español;
 Pablo Carbonell Sánchez-Gijón, cantante, humorista y actor español;
 Pere Carbonell i Huguet fue un escultor español;
 Tomás Carbonell Lladó extenista español